Cool World (film), een speelfilm uit 1992
 Cool World (computerspel), een videospel